Šídlatka může být:

 několik rodů vážek z čeledi šídlatkovití, v češtině především:
rod Chalcolestes 
rod Lestes 
rod Sympecma 

 Isoëtes – rod plavuní z čeledi šídlatkovité